Вольфганг Бенц (, * 9 червня 1941 року, Ельванген) — німецький історик. Емеритований професор Берлінського технічного університету. З 1990 року керівник університетського Центру досліджень антисемітизму.

Біографія 
Вольфґанг Бенц вивчав історію, політичну економію та історію мистецтва у Франкфуртському, Кільському та Мюнхенському університетах. У 1968 році в Мюнхені захистив докторську дисертацію на тему «Південна Німеччина у Ваймарській республіці (внутрішня політика 1918—1923)».

З 1985 року Бенц — засновник і видавець наукового історичного журналу «Зошити Дахау» (Dachauer Hefte) та головний редактор «Щорічника досліджень антисемітизму» (Jahrbuchs für Antisemitismusforschung), що виходить у видавництві «Метрополь». У 1986 році був гостьовим професором в Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї. У 1992 році одержав Премію Шолль та Премію політичної книжки фундації Фридріха Еберта.

Бенц — один з редакторів наукового журналу «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft». Бенц відомий зокрема, як автор синтетичних праць про антисемітизм, нацизм і голокост, наприклад, книжка «Голокост», що вийшла в серії «Wissen» відомого німецького видавництва C. H. Beck. Бенц також був головним редактором «Словника Голокосту», опублікованого у тому ж таки видавництві C. H. Beck (див. список публікацій). Особливої уваги заслуговує його проєкт «Місце терору». У цій дев'ятитомній праці детально описана історія найбільших нацистських концентраційних таборів. Важливим довідковим виданням також є «Handbuch des Antisemitismus». З дев'яти запланованих томів вже з'явилися перші два: у першому томі видання інформація згрупована за географічним принципом, у другому томі йдеться про персоналії.

21 жовтня 2010 року Вольвганг Бенц був емеритований, його професорську посаду в Технічному університеті Берліна зайняла історик Штефані Шюлер-Шпрінґорум.

Вибрані праці 

Монографії
 Die 101 wichtigsten Fragen. Das Dritte Reich. C. H. Beck. München 2006/2007. ISBN=3-406-54142-9 нове видання: ISBN 3-406-56849-1.
 Was ist Antisemitismus? Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Bonn 2004, ISBN 3-89331-562-4. (Рецензія (нім.) )
 Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen Antisemitismus, C.H. Beck, München 2001, ISBN 3-406-47575-2 (Rezension von Susanne Benöhr h-soz-kult – рецензія (нім.) )
 Geschichte des Dritten Reiches. C.H. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46765-2
 Herrschaft und Gesellschaft im nationalsozialistischen Staat. Studien zur Struktur- und Mentalitätsgeschichte. Fischer, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-596-24435-8
 Der Holocaust. Beck, München 1995 (7. Auflage, München 2008, ISBN 978-3-406-39822-3)
 Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau im Vier-Zonen-Deutschland, 4. Aufl., dtv, München 2005, ISBN 3-423-34230-7
 Ausgrenzung, Vertreibung, Völkermord. Genozid im 20. Jahrhundert, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2006, ISBN 978-3-423-34370-1
 Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-53613-7
 Auftrag Demokratie. Die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik und die Entstehung der DDR 1945—1949, Berlin: Metropol Verlag 2009, ISBN 978-3-940-93842-8
 Antisemitismus und „Islamkritik“. Bilanz und Perspektive, Berlin: Metropol Verlag 2011, ISBN 978-3-86331-012-7

Статті
 Reaktionen auf den Holocaust. Antisemitismus, Antizionismus und Philosemitismus. In: 'Tribüne. Zeitschrift zum Verständnis des Judentums 37, 1998, Nr. 148.

Як упорядник і редактор
 Zwischen Antisemitismus und Philosemitismus. Juden in der Bundesrepublik, Metropol Verlag, Berlin 1991
 Salzgitter. Geschichte und Gegenwart einer deutschen Stadt 1942 — 1992. München 1992.
 mit Angelika Königseder: Judenfeindschaft als Paradigma, Studien zur Vorurteilsforschung, Berlin 2002.
 Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer. 349 S. 2003. (Rezension Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V. - рецензія  
 Selbstbehauptung und Opposition. Kirche als Ort des Widerstandes gegen staatliche Diktatur, Berlin 2003, ISBN 3-936411-32-8
 Der Hass gegen die Juden. Dimensionen und Formen des Antisemitismus, Reihe Positionen, Perspektiven, Diagnosen (Band 2), Metropol Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-938690-82-6 oder ISBN 3-938690-82-8
 mit Angelika Königseder: Das Konzentrationslager Dachau. Geschichte und Wirkung nationalsozialistischer Repression, Metropol Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-940938-10-7
 Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, de Gruyter/K. G. Saur, Berlin. 7 Bände in ca. 9 Teilbänden (заплановано), наразі опубліковано:
 1. Band: Länder und Regionen, 2008
 2. Band: Personen. 1. A-K und 2. L-Z, 2009
 Wie wurde man Parteigenosse? Die NSDAP und ihre Mitglieder, Frankfurt/Main 2009, ISBN 978-3596180684.

У співавторстві
 разом з Германом Ґрамлем (Hermann Graml), Германом Вайсом (Hermann Weiß): Enzyklopädie des Nationalsozialismus, 1997 (5. Auflage, Klett-Cotta und Deutscher Taschenbuch-Verlag (dtv), Stuttgart und München 2007, ISBN 978-3-423-34408-1 bzw. ISBN 3-423-34408-3
 разом з Германом Ґрамлем (Hermann Graml): Aspekte deutscher Außenpolitik im 20. Jahrhundert. Aufsätze Hans Rothfels zum Gedächtnis. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1976.
 разом з Барбарою Дістель (Barbara Distel) та Ангелікою Кенігседель (Angelika Königseder): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Заплановано 9 томів, 2005 — 2009, ISBN 978-3-406-52960-3 (online Рецензія ; Inhaltsregister – зміст)
 1: Die Organisation des Terrors. Mitherausgeberin Angelika Königseder. 2005, 394 Seiten (2. Aufl. 2005). ISBN 978-3-406-52961-0
 2: Frühe Lager. Dachau. Emslandlager. 2005, 607 Seiten. ISBN 3-406-52962-3
 3: Sachsenhausen, Buchenwald, mit Nebenlagern. ISBN 978-3-406-52963-4
 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. ISBN 978-3-406-52964-1
 5: Hinzert, Auschwitz, Neuengamme. ISBN 978-3-406-52965-8
 6: Natzweiler, Groß-Rosen, Stutthof. ISBN 978-3-406-52966-5
 7: Wewelsburg, Majdanek, Arbeitsdorf, Herzogenbusch (Vught), Bergen-Belsen, Mittelbau-Dora. 2008, 360 Seiten. ISBN 978-3-406-52967-2
 8: Riga. Warschau. Kaunas. Vaivara. Plaszów. Klooga. Chelmo. Belzec. Treblinka. Sobibor. 2008, 576 Seiten. ISBN 978-3-406-57237-1
 9: Arbeitserziehungslager, Durchgangslager, Ghettos, Polizeihaftlager, Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangsarbeitslager. 2009 ISBN 978-3-406-57238-8

 Література 
 Wolfgang Benz. In: Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 2003. 19. Ausgabe. Band I: A — J. Bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart''. K. G. Saur, München 2003, ISBN 3-598-23607-7, S. 199

Посилання 
  Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin – Центр дослідження антисемітизму при Технічному університеті Берліна 
 Wolfgang Benz : Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert – Антисемітизм в 19 і 20 столітті 
 Interview mit Wolfgang Benz: Aufklärung statt Ausgrenzung – інтерв’ю з Вольфґанґом Бенцем (нім.)

Примітки 

Німецькі історики
Дослідники Голокосту
Дослідники тоталітаризму
Викладачі Берлінського технічного університету